Assedio di Lussemburgo – episodio della guerra delle riunioni avvenuto nel 1684
Assedio di Lussemburgo – episodio delle guerre rivoluzionarie francesi avvenuto tra il 1794 e il 1795